

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 6 podstawowych
 Olszowiec – część wsi Jugów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Olszowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Olszowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Markuszów 
 Olszowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Olszowiec – przysiółek wsi Kodrąb w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Olszowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Olszowiec – przysiółek wsi Wola Gałecka w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Olszowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Olszowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Olszowiec – część wsi Pysznica w woj. podkarpackie, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Olszowiec – osada wsi Zegartowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Olszowiec – część wsi Wola Łagowska w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Inne 
 Olszowiec – nieofic. kolonia wsi Barczkowice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk

Zobacz też 
 Olszowiec-Kolonia